

Cinema 
 Maverick Films – casa di produzione cinematografica
 Maverick – film del 1994
 Maverick – nome di battaglia del tenente Pete Mitchell interpretato da Tom Cruise nel film Top Gun del 1986
 Top Gun: Maverick – film del 2022, sequel del film Top Gun del 1986

Fumetti 
 Maverick – defunta etichetta della Dark Horse Comics
 Maverick – serie a fumetti della Dell Comics basata sulla serie televisiva omonima
 Maverick – uno dei nomi del personaggio dei Marvel Comics Agent Zero
 Maverick – uno dei nomi del personaggio dei Marvel Comics Bolt

Musica 
 Maverick – album di George Thorogood & The Destroyers del 1985
 Maverick – singolo dei D'espairsRay del 2003
 Maverick – progetto musicale italiano
 Fender Maverick – una chitarra
 Maverick Records – casa discografica

Persone 
 Mary Maverick – pioniera statunitense
 Maury Maverick – politico statunitense
 Maury Maverick, Jr. – politico e attivista statunitense
 Samuel Maverick – avvocato statunitense
 Samuel Maverick – colono britannico
 Maverick Viñales – pilota motociclista spagnolo
Maverick Baker – cantante statunitense

Televisione 
 Maverick – serie televisiva

Altro 
 Maverick – marca di sigarette prodotta dalla ITG Brands LLC
 Maverick – rivista sudafricana
 AGM-65 Maverick – missile tattico aria-superficie
 Contea di Maverick – contea del Texas
 Mavericks – OS X Mavericks, decima versione del sistema operativo Mac OS X.
 Maverick, termine usato dai cowboy per indicare i giovani capi di bestiame privi di marchio.

Pagine correlate
Mavericks
The Maverick